Die Borden Classic 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Nagoya. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 13. bis 19. Oktober 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Nagoya